Ajtai steht für:
 Ajtai (Hash), Hash-Algorithmus

Ajtai ist der Familienname folgender Personen:
 Miklós Ajtai (* 1946), ungarischer Informatiker